Николай Иванович Суханов: Суханов, Николай Иванович (1918—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Суханов, Николай Иванович (род. 1973) — российский хоккеист.